«ЧЕК» — десятый альбом группы «Контора Кука».

В записи приняли участие 
 Владимир Елизаров (Кук) — вокал, гитара, бас
 Виктор Гуров — электроника, шумы
 Шумовое оформление — Виктор Гуров, Анна Муханова (10)

Также выражается благодарность за участие:
 Олег Садовников (аранжировка 4, 5, 6, 7)
 Данила Телегин

Список композиций 
 Утро
 То место
 17.8 — 4.02
 Долго
 Поминки по Финнегану
 В городах
 Худая и белая
 Новость
 Оранжевый цвет
 Страх
 Чек

Интересные факты 
 По версии Адрея Бухарина (RollingStone.ru), «ЧЕК» стал одним из 10-ти главных альбомов года.

 Незадолго до записи пластинки группу покинул басист-гитарист Данила Телегин, начавший сольную карьеру, весь материал Владимир «Кук» Елизаров и электронщик-шумовик Виктор Гуров записали вдвоём.
 Песня «То Место» занимает второе место в номинации Psychedelic Rock конкурса GENERATION.torrent-2013, проводимого сайтом RuTracker.org. Арт-совет портала выбирает песню для ежегодного сборника «ArtSovet RuTracker.org: 2013 Essentials».

Пресса

Примечания

Видео 
 Клип на песню «То место»
 Клип на песню «Страх»

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Альбомы группы «Контора Кука»
Альбомы 2013 года
Альбомы лейбла «Геометрия»